El término Elbrus puede referirse:

 Monte Elbrús. Monte de la cordillera caucásica, en Kabardia-Balkaria (Rusia), cerca de la frontera de Georgia.
 Microprocesador Elbrus. Microprocesador desarrollado en la URSS y en la actual Rusia.